Jean Moschard ist der Name folgender Personen:

* Jean-Georges Moschard (1680–1746), Schweizer Mediziner und Politiker
 Jean-Henry Moschard (1759–1832), Schweizer Mediziner und Politiker